Berretta – copricapo utilizzato dal clero cattolico
 Berretta del prete – pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Celastraceae

Persone
Alfio Berretta – giornalista, scrittore e commediografo italiano
Carlo Berretta – attore italiano
Daniele Berretta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Gaetano Berretta – politico italiano
Giuliano Berretta – dirigente d'azienda italiano